Бербанк:

Прізвище
 Лютер Бербанк (, *1849 — †1926) — американський біолог, селекціонер-дарвініст.

Топонім

Бербанк — місто, штат Каліфорнія
 Бербанк — місто, штат Іллінойс
 Бербанк — місто, штат Оклахома
 Бербанк — селище, штат Огайо
 Бербанк — переписна місцевість в окрузі Санта-Клара, штат Каліфорнія
 Бербанк — переписна місцевість, штат Вашингтон